Districtul Houston sau Districtul civil Houston (conform originalului, Houston Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Illinois 

 Districtul civil Houston, comitatul Adams, statul  (vedeți, HT Twp AD - IL);

Statul Minnesota 

 Districtul civil Houston, comitatul Clermont, statul  (vedeți, HT Twp HT - MN);

Vezi și 

 Houston (dezambiguizare)
 Comitatul Houston (dezambiguizare)
 Districtul Houston (dezambiguizare)
 Township (Statele Unite ale Americii)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii